A 2012-13-as Premier League (szponzori nevén Barclays Premier League) a 21. Premier League-szezon az elindulás éve, 1992 óta, összességében pedig a 114. első osztályú angol bajnokság. A szezon 2012. augusztus 18-án kezdődött és 2013. május 19-én ér véget. A címvédő a Manchester City volt. A bajnokságot a Manchester United nyerte, története során 20. alkalommal.

Összesen 20 csapat indult a bajnokságban: 17 maradt a 2010-2011-es kiírásból, 3 csapat pedig a másodosztályból jutott fel. A Championship bajnoka, a Reading és a második helyezett Southampton automatikusan feljutottak a Premier League-be. A West Ham United a másodosztály rájátszásának döntőjében 2-1-re verte meg a Blackpoolt és egy szezon után visszatért a bajnokságba.

Változások az előző szezonhoz képest

Kiesett csapatok 
 Bolton Wanderers
 Blackburn Rovers
 Wolverhampton Wanderers

Feljutott csapatok 
 Reading (Championship 2011–12: bajnok)
 Southampton (Championship 2011–12: második)
 West Ham United FC (Championship 2011–12-es rájátszásának győztese)

Stadionok

Tabella

Eredmények

Jegyzetek

További információk 
 Az angol labdarúgó-bajnokság hírek és eredményei

Az FA Premier League szezonjai
angol 1